Németország
 Oldendorf (Stadei járás), település Alsó-Szászországban, a Stadei járásban
 Oldendorf (Luhe), település Alsó-Szászországban, a Lüneburgi járásban
 Oldendorf (Holstein), település Schleswig-Holsteinban